2000-летие Рождества Христова () — серия юбилейных и памятных монет, выпускавшаяся Национальным банком Украины в 1999—2000 годах. Серия состоит из шести монет: трёх монет «Рождество Христово» и трёх монет «Крещение Руси».

На сайте Национального банка все монеты серии указаны в разделе «Памятные монеты Украины» (), но в письмах Нацбанка о выпуске монет монеты «Рождество Христово» названы юбилейными, а монеты «Крещение Руси» — памятными.

Монеты

Стоимость монет 
Стоимость реализации в магазинах и на интернет-аукционах, как правило, значительно отличаются от отпускной цены НБУ.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Серия монет 2000-летие Рождества Христова, сайт НБУ

Памятные и юбилейные монеты Украины